Hanford peut désigner :

Patronyme

  (1784-1866), pionnier américain

Toponyme

États-Unis 
Hanford, Californie ;
 voir aussi : Gare de Hanford ;
Hanford, Iowa ;
Hanford, Washington, village évacué et presque complètement détruit en 1943 pour laisser place au Complexe nucléaire de Hanford ;
Hanford Reach, partie de la rivière Columbia longeant le Complexe nucléaire.

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Toponyme indiquant un gué aux États-Unis